Чемпіонат Львівської області з футболу 2012 року проводився Федерацією футболу Львівської області у Прем'єр-лізі та Першій лізі, а також спільно з ЛОАФ "Колос" у Другій та Третій лігах. Змагання у Прем'єр-лізі, Першій та Другій лігах проводились як серед дорослих складів, так і серед юнаків. У Третій лізі першість проходила тільки серед основних складів.

ПРЕМ'ЄР-ЛІГА 

П'ятий чемпіонат Львівщини серед команд Прем'єр-ліги проходив у два етапи: на першому етапі 10 команд провели 2х коловий турнір для визначення шести колективів, які на фінальному етапі мали визначити чемпіона області. У фінальному турнірі враховуються очки набрані командами на першому етапі. Але оскільки золочівський «Сокіл», який посів шосте місце, відмовився від участі в турнірі, то у фінальному етапі залишилось п'ять команд, які провели 2х коловий турнір для визначення переможця та призерів. 

Під час зустрічі основних претендентів на золото «Руху» з Винників та «Карпат» із Кам'янки-Бузької, в компенсований арбітром час, гравець «Карпат» вдарив арбітра, внаслідок чого матч був достроково припинений. Команді «Карпати» рішенням КДК ФФ Львівської області зараховано технічну поразку. Рахунок матчу на час інциденту був 1:1, який влаштовував Кам'янка-Бузьку команду. 

Враховуючи напружені відносини між командами, Федерація футболу Львівщини прийняла рішення не проводити матч на суперкубок області, в якому також мали виступати дані команди.

Чемпіонами області в складі винниківського «Руху» стали: Баглай Андрій,  Бандрівський Андрій , Бойко Роман, Грешта Микола, Гусаковський Юрій, Деревльов Костянтин, Дмитрух Віталій, Іванець Михайло, Іванський Любомир, Козловський Святослав, Костик Богдан, Макар Володимир, Лук'янов Максим, Манорик Роман,  Мостовий Руслан, Назаркевич Роман, Писько Ярослав, Романів Володимир, Сергеєв Сергій, Шевчук Юрій, Шептицький Михайло, Шпирка Роман, Шуга Іван, Яценків Ігор;
Тренер: Роман Гданський.

С - матч відбувся на стадіоні «Сокіл» Стрий.            
Д - матч відбувся на стадіоні ЛДАУ Дубляни.                 
ВД - матч відбувся на стадіоні «Галичина» Великий Дорошів. 

Після першого кола команда «Карпати-2» Львів знялася із змагань в зв'язку з тим, що з цього сезону стартував чемпіонат України U-19 серед команд Прем'єр-ліги і гравці були заявлені за команду Карпати U-19. У матчах другого кола команді було зараховано технічні поразки 0:3.

* — технічний результат/неявка.

1 - результат матчу 2:2 анульовано, оскільки за «Скалу-2» Моршин виступало кілька гравців основи. Моршинцям зараховано поразку.

2 - матч «Рух» Винники - «Карпати» Кам'янка-Бузька було зупинено на 90+3 хвилині матчу за рахунку 1:1, після удару гравцем гостей арбітра матчу. Команді гостей зараховано поразку.

Найкращі бомбардири:

Юнацький чемпіонат 
В чемпіонаті Львівщини серед юнацьких команд узяли участь 9 команд, які 2х коловому турнірі визначали переможця та призерів чемпіонату.
"Карпати-2" Львів виступали тільки основним складом.

* — технічний результат (неявка).

Найкращі бомбардири:

Лавреати сезону 
У листопаді Комітет з проведення змагань Федерації футболу Львівської області визначив найкращих гравців у своїх амплуа, а також найкращого тренера сезону:
 найкращий гравець — Юрій Гусаковський («Рух», зіграв 20 матчів, забив 5 м'ячів);
 найкращий воротар — Назар Литвин («Карпати» К-Б, зіграв 23 матчі);
 найкращий захисник — Роман Кондюх («Гірник», зіграв 25 матчів);
 найкращий півзахисник — Роман Вергун («Куликів», зіграв 25 матчів, забив 5 м'ячів);
 найкращий нападник — Ігор Мігалевський («Рух», зіграв 13 матчів, забив 14 м'ячів);
 найкращий тренер — Роман Гданський («Рух», став чемпіоном области).

ПЕРША ЛІГА 
У 2012 році було ліквідовано Вищу лігу, а команди які в 2011 році виступали у Вищій лізі були заявлені в Першу лігу. 

Змагання пройшли в два етапи: на першому етапі всі команди розділені на три групи за територіальним принципом визначали по дві найкращі команди, які у фінальному турнірі мали виявити переможців змагань. 

Фінальний етап

У фінальному етапі виступили шість команд, по дві від кожної групи, які у матчах між собою визначали переможців змагання. У фінальному етапі враховувались результати зустрічей між командами на першому етапі (у таблиці позначено курсивом малим шрифтом).

Втративши шанси на перемогу в змаганні, команди «Шляховик» Запитів та ФК «Синьковичі» після третього туру відмовились продовжувати змагання, за що були зняті з турніру і переведені на наступний сезон у нижчу лігу, а в матчах, що залишились їм зараховано поразки 0:3 (у таблиці позначено*).

Найкращі бомбардири Першої ліги

Перший етап 
Група «А»

В групі стартувало 12 команд, але в кінці серпня «Буг» Буськ знявся із змагань на першість області і в решті матчів команді було зараховано технічні поразки 0:3.

* - неявка на матч однієї із команд.

Група «Б»

Перед початком чемпіонату «Кар'єр» Торчиновичі об'єднався із «Прикарпаттям" Старий Самбір. Об'єднана команда отримала назву «Кар'єр-Прикарпаття» Торчиновичі/Ст.Самбір. «Кордія» Зашків перебазувалась у Брюховичі. 

«Ураган» Раденичі після десятого туру знявся із змагань. Оскільки команда провела менше половини ігор, результати всіх матчів за їх участю анульовано.

Команда «Кордія» Брюховичі після 16-го туру призупинила виступи в першості області в знак незгоди з неправомірним на їхню думку зняттям трьох очок з юнацької команди в матчі «Кордія» Брюховичі - «Газовик-Хуртовина» Комарно. 

* - неявка на матч однієї із команд.

Група «В»

* - технічний результат.

1 - результат матчу «Кохавинка» Гніздичів - «Хімік» Новий Розділ -- 1:2 анульовано. Господарям зараховано технічну перемогу 3:0.

Юнацька першість(1 ліга) 

Змагання пройшли у два етапи. На першому етапі 36 команд розділені на три групи визначали переможців груп. У фінальному турнірі переможці груп визначили переможця та призерів змагання. Фінальний турнір пройшов у місті Комарно, перемогу здобули господарі поля. 

ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР

ПЕРШИЙ ЕТАП

«Ураган» Раденичі знявся із змагань. Результати всіх матчів за їх участю анульовано.

Кращі бомбардири юнацької першості:

ДРУГА ЛІГА 
На першому етапі всі команди, розділені на дві групи, визначали по три найкращі команди, які у фінальному турнірі повинні були виявити переможців та призерів змагань.

ФІНАЛЬНА ЧАСТИНА

У фінальному турнірі змагання пройшли у два кола з врахуванням результатів матчів між фіналістами, зіграними на першому етапі (у таблиці позначено курсивом малим шрифтом).

* - неявка на матч однієї з команд.

Кращі бомбардири Другої ліги

ПЕРШИЙ ЕТАП 

Група «А»

* - неявка на матч однієї з команд.

1 - результат матчу «Рясне» Підрясне - «Сокіл» Ямпіль -- 1:1 анульовано. Господарям зараховано технічну поразку 0:3.

Група «Б»

Перед початком першості «Ураган» Перемишляни змінив назву на ФК «Перемишляни», а у другому колі ФК «Пустомити» - на «Будівельник» Пустомити.

* - неявка на матч однієї з команд.

1 - результат матчу «Будівельник» Пустомити - «Запорожець» Нижанковичі -- 1:2 анульовано. Господарям зараховано технічну перемогу 3:0.

2 - результат матчу ФК «Давидів» - «Юність» Верхня Білка -- 0:1 анульовано. Господарям зараховано технічну перемогу 3:0.

3 - матч ФК «Давидів» - ФК «Перемишляни» при рахунку 1:1 було зупинено через недисципліновану поведінку  вболівальників. ФК «Давидів» знято із першості області, і в решті матчів  команді було зараховано технічні поразки 0:3.

Юнацька першість(2 ліга) 

В турнірі взяли участь 18 команд поділені на дві групи, так-як ОФК «Легіон» Львів та  «Карпати» Старе Село виступали тільки основними складами і не брали участі в турнірі юнацьких команд.

Переможці груп у фіналі визначали переможця змагань, а команди які зайняли другі місця в групах, зіграли в матчі за третє місце.

ФІНАЛ:
 ФК «Лапаївка» — «Сокіл» Рясне-Руське 
2:2, 2:1

МАТЧ ЗА ТРЕТЄ МІСЦЕ:
 ФК «Городок/Черляни» — «Нива» Дубляни
4:0, 0:1

ТРЕТЯ ЛІГА 

Перед початком першості «Галгаз» Бібрка змінив назву на «Ольвія».

«Скеля» Лисиничі після десятого туру знялась із змагань. Результати всіх матчів за її участю анульовано. 

* - неявка на матч однієї з команд.

Найкращі бомбардири третьої ліги:

Примітки 
 —— діючий чемпіон.

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на порядок вищій за рангом лізі і опустилась в нижчу лігу.

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на порядок нижчій за рангом лізі і піднялась у вищу за рангом лігу.

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала або на кілька порядків нижчій за рангом лізі, або взагалі ніде не виступала і допущена до змагань не за спортивним принципом, а з якихось інших міркувань.

Див. також 
 Кубок Львівської області з футболу 2012
 Суперкубок Львівської області з футболу

Джерела 
Федерація футболу України 

Архів прем'єр-ліги сезону 2012 року

Федерація футболу Львівської області

2012 у футболі
Чемпіонат Львівської області з футболу
2012 в українському спорті
2012 у Львівській області